Chierico – membro del clero di una religione
 Chierico (Dungeons & Dragons) – classe di Dungeons & Dragons
 Carlo Chierico – calciatore italiano
 Francesco d'Antonio del Chierico  – orafo italiano
 Odoacre Chierico – calciatore italiano
 Monte Chierico – montagna delle Alpi e Prealpi Bergamasche

Pagine correlate 
 Clerico
 Chierici (disambigua)